Du Moyen Âge à l'Ancien régime, plusieurs familles possédèrent le comté de Dammartin. Parmi elles, certaines prirent le nom de Maison de Dammartin. Ce sont :
 la maison de Dammartin-Montdidier
 la maison de Mello
la Maison de Dammartin-en-Goële